El Torneig de Memphis 2015, oficialment conegut com a Memphis Open 2015 i anteriorment U.S. National Indoor Tennis Championship, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura dins la categoria de les sèries 250 de l'ATP. La 40a edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 15 de febrer de 2015 al Racquet Club of Memphis de Memphis, Tennessee, Estats Units.

El tennista japonès Kei Nishikori va guanyar aquest títol per tercer any consecutiu (2013, 2014).

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015